Babylonien peut faire référence à :
 adjectif se référant à Babylone, et en particulier :
 les Babyloniens, les habitants de Babylone et par conséquent de la Babylonie,
 le babylonien, un dialecte de l'akkadien, parlé en Babylonie,

Babylonie